Desa Masangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Masangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 112,55), Jawa Timur, 
 Desa Masangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 112,82), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar